CEV Cup 2021–22 var den 50:e upplagan av volleybolltävlingen CEV Cup. I tävlingen deltog 31 lag och Eczacıbaşı SK vann genom att i finalen slå Allianz MTV Stuttgart. Maja Ognjenović utsågs till mest värdefulla spelare.

Format
Turneringen spelades som en utslagsturnering med 31 deltagande lag. Av dess kom 23 lag direkt in i turneringen, medan 8 lag kom in genom att de blivit utslag i kvalet till CEV Champions League 2021-2022. Den 25 juni 2021 genomfördes lottdragning i Luxemburg City, Luxemburg. Alla möten bestod av en hemmamatch och en bortamatch för varje lag. Matchpoäng fördelades enligt det vanliga formatet med 3 poäng för seger med 3–0 eller 3–1 i set, 2 poäng för seger med 3–2, 1 poäng för förlust 2–3 och 0 poäng för förlust 1-3 eller 0-3. Efter de bägge matcherna gick laget med flest matchpoäng vidare. Om bägge lagen hade lika många poäng spelades ett golden set direkt efter slutet av den andra matchen.

Deltagande lag
Antalet deltagande lag per land fördelades på respektive lands ranking för europeisk klubbtävlingar och var:

Turneringen

Sextondelsfinaler

|}

Match 1

|}

Match 2

|}

Åttondelsfinaler

|}

Match 1

|}

Match 2

|}

Kvartsfinaler

|}

Match 1

|}

Match 2

|}

Semifinaler

|}

Match 1

|}

Match 2

|}

Finaler

|}

Match 1

|}

Match 2

|}

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats 

CEV Cup
Volleybollsäsongen 2021/2022
Sportåret 2021
Sportåret 2022